Henderson Field kan syfta på:

 Henderson Field (Guadalcanal) – en flygplats på ön Guadalcanal i Salomonöarna, sedan 2003 Honiara International Airport
 Henderson Field (Midwayöarna) – en flygplats på Sand Island, en av Midwayöarna
 Henderson Field (North Carolina) – en flygplats i Wallace, North Carolina, USA